Koeanda (plaats) - plaats in Rusland
 Koeanda (rivier) - rivier in Rusland